BZ, Bz eller bz kan avse:

 B.Z. – en boulevardtidning i Berlin 
 BZ – en tysk regional dagstidning, se Badische Zeitung
 B'z – ett japanskt rockband
 BZ – landskod för Belize
 .bz – nationell toppdomän för Belize
 BZ$ – valuta iBelize, Belizisk dollar	
 BZ-gas – en nervgas
 BZ – en italiensk provins, se Bolzano (provins)
 BZ – registreringsskyltar för Buzău (județ)
 BZ – registreringsskyltar för Landkreis Bautzen 
 Bz – en kemisk grupp, se Bensoylgrupp